64-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в России, Санкт-Петербурге с 30 апреля по 14 мая 2000 года. Чемпионом мира стала сборная Чехии, обыграв в финале сборную Словакии со счётом 5:3.

На домашнем чемпионате сборная России заняла лишь 11 место. Это выступление сборной стало худшим за всю её новейшую историю.

Квалификационные игры

Дальневосточная группа (Аомори, Япония)

Группа A (Шеффилд, Великобритания)

Группа B (Амьен, Франция)

Матч за пятую путевку (Эйндховен, Нидерланды)

Переходы

Предварительный этап

Группа А 
Место проведения матчей: город Санкт-Петербург, «Ледовый дворец»

Положение

Группа В 
Место проведения матчей: город Санкт-Петербург, спортивный комплекс «Юбилейный»

Положение

Группа С 
Место проведения матчей: город Санкт-Петербург, спортивный комплекс «Юбилейный»

Положение

Группа D 
Место проведения матчей: город Санкт-Петербург, «Ледовый дворец»

Положение

Квалификационный этап

Группа E 
Место проведения матчей: город Санкт-Петербург, «Ледовый дворец»

Положение

Группа F 
Место проведения матчей: город Санкт-Петербург, спортивный комплекс «Юбилейный»

Положение

Утешительный этап 
Положение

Сборные Франции и Японии покидают высший дивизион.

Финальный этап 
Время начала матчей местное (UTC+4).

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Роман Чехманек
 Защитник:  Петтери Нуммелин
 Нападающий:  Мирослав Шатан

Символическая сборная турнира

Приз «Справедливой игры» 
  Сборная России

Итоговое положение команд

Чемпион

См. также 

 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000

Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Апрель 2000 года
Май 2000 года
Спорт в России в 2000 году
2000 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России